Международная физическая олимпиада для школьников () — ежегодные международные соревнования по физике среди школьников разных стран.

Официальной целью олимпиады является упрочнение контактов в области школьного физического образования, поощрения формирования дружеских связей и будущего сотрудничества в научном сообществе.

Соревнования проводятся в два этапа, один день — экзамен по теории (требуется решить три задачи за пять часов), другой день — лабораторная работа, с отдыхом между этапами.

Соревнования индивидуальны, и зачёт по странам является неофициальным. К участию в олимпиаде допускаются школьники, не достигшие двадцати лет.

Официальный язык олимпиады — английский.

История 
Первая олимпиада была организована в Варшаве профессором Чеславом Щчисловским. Одной из причин создания соревнований стал успех международных математических олимпиад (ММО) (с 1959) и опыт, накопившийся в их проведении. Отличие от ММО заключается в том, что помимо теоретических задач участники решают также экспериментальные. Данный факт повышает сложность и стоимость проведения олимпиад.

Первоначально IPhO являлась проектом стран социалистического блока (центральноевропейских). В первой олимпиаде приняли участие пять стран: Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия. Во второй олимпиаде, прошедшей в Будапеште, добавились ещё три страны-участницы: ГДР, СССР, Югославия.

Шестая олимпиада (София, 1971) замечательна тем, что это первая олимпиада, в которой приняли участие неевропейское государство (Куба) и западное государство (Франция).

В 1984 году Франция была дисквалифицирована на 20 лет за несвоевременный отказ от проведения олимпиады.

Россия 
В 2007 впервые в составе российской сборной была девушка — Ксения Соловьёва, завоевавшая золотую медаль.

В 2017 году российские школьники, впервые, завоевали 5 золотых медалей.

В 2020 году Международная физическая олимпиада школьников прошла в декабре в Москве при поддержке Россотрудничества.

Отбор на Международную физическую олимпиаду школьников

Россия 
Отбор участников от России традиционно проводится в форме учебно-соревновательных сборов.
Сборы кандидатов в команду России на Международную физическую олимпиаду служат для отбора и подготовки школьников для участия в IPhO. Сборы проходят на базе МФТИ и организуются Лабораторией по работе с одарёнными детьми.

На первые летние учебно-тренировочные сборы приглашаются победители и призёры 10 класса Всероссийской олимпиады школьников по физике. По их результатам отбираются 16 человек, которые приглашаются на зимние учебно-квалификационные сборы. По результатам зимних сборов, а также Всероссийского тура олимпиады следующего года, отбирается 8 человек, которые приглашаются на заключительные летние сборы. По их результатам формируется сборная команда России на IPhO, состоящая из пяти человек. Трое остальных едут в качестве сборной команды России на Международную олимпиаду Туймаада в Якутию.

Список олимпиад

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Ресурсы по физическим олимпиадам на сайте IPhO
 Результаты выступлений сборных СССР и России на IPhO

Физическое образование
Физика
Школьное образование
Международные олимпиады школьников